Rotație se poate referi la:

Rotație, mișcarea de rotație a unui obiect
Rotație sincronă, mod de rotație a unui corp ceresc
Rotație stelară, rotația proprie a unei stele
Rotația Pământului, rotația proprie a planetei Pământ
Rotație specifică, o proprietate a compușilor chimici chirali
Rotație, schimbarea poziției unei figuri geometrice cu un unghi
Rotație Givens, un set de formule din algebra liniară pentru o rotație în plan